Fotbollsallsvenskan 2017 var den 93:e säsongen av Allsvenskan sedan starten 1924, och var Sveriges högsta division i fotboll 2017.

Regerande mästare var Malmö FF och den 16 oktober i 27:e omgången säkrade klubben sitt andra raka guld.

Förlopp

IFK Göteborg–Malmö FF
 1 april 2017 – Sveriges två framgångsrikaste fotbollsklubbar ställdes mot varandra på Nya Ullevi i Göteborg för att sparka igång allsvenskan 2017. IFK Göteborg gästades av de regerande svenska mästarna Malmö FF. Matchen slutade 1–1 inför  åskådare, vilket är rekord för den högsta publiksiffran i en premiärmatch i allsvenskan under 2000-talet. Tidigare högsta publiksiffra i en premiärmatch var  åskådare mellan Hammarby IF och Östersunds FK 2016.

IK Sirius tvingas byta matcharena
 20 april 2017 – Inför IK Sirius hemmamatch mot Kalmar FF beslutade Svenska Fotbollförbundets Tävlingskommitté den 20 april att inte godkänna Studenternas IP för spel då gräsmattan ansågs vara i för dåligt skick. Matchen förlades till Gavlevallen i Gävle, att matchen flyttades var något som irriterade Kalmar FF. Sirius kommande hemmamatch, mot Jönköpings Södra, riskerade också att flyttas till Gävle. Studenternas IP godkändes några dagar före matchen och man slapp alltså flytta matchen.

Kennedy Igboananike stängs av i fyra matcher
 5 maj 2017 – Örebro SK:s Kennedy Igboananike stängs av i fyra matcher på grund av en armbåge i ryggen på en motståndarspelare i mötet med AFC Eskilstuna den 8 april. ÖSK valde att överklaga beslutet men överklagan avslogs.

Rasmus Lindgren straffas dubbelt
9 maj 2017 – BK Häcken:s Rasmus Lindgren stängs av ytterligare en match. Lindgren drog på sig ett rött kort i matchen mot IFK Göteborg som resulterade per automatik i en matchs avstängning. Disciplinnämnden beslutade att stänga av Lindgren ytterligare en match; mötet med Kalmar FF den 13 maj 2017.

Förlängda straff (Malmö FF–Östersunds FK)
18 maj 2017 – I matchen mot Östersunds FK drog sig Malmö FF:s Behrang Safari och Franz Brorsson på sig varsitt rött kort. Disciplinnämnden beslutade den 18 maj 2017 att förlänga Safaris avstängning med en match och Brorssons med två matcher. Båda spelarna missar alltså hemmamatchen mot IFK Norrköping den 21 maj 2017. Brorsson missar även bortamatchen mot AIK den 29 maj 2017. Även Östersunds FK:s Jamie Hopcutt drog på sig ett rött kort i matchen och stängs av ytterligare en match, som missar ÖFK:s match mot Kalmar FF den 20 maj 2017.

IFK Göteborg–AIK uppskjuten på grund av försök till matchfixning
18 maj 2017 – IFK Göteborg skulle ha tagit emot AIK på Gamla Ullevi. Matchen skjuts upp då det framkommit att försök till att förändra matchbilden då en AIK-spelare blivit erbjuden pengar för att spela dåligt och på så sätt försöka ändra utgången av matchen.

Lag
16 lag kvalificerade sig för spel i fotbollsallsvenskan 2017 efter resultat från allsvenskan 2016 och superettan 2016.

Städer och arenor

Tabeller

Poängtabell

Nedflyttningskval

Det 14:e placerade laget, Jönköpings Södra, spelade kvalspel mot det tredjeplacerade laget i superettan 2017, Trelleborgs FF.

Placering efter omgång

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Anmärkningar

Se även
 Superettan 2017
 Damallsvenskan 2017
 Svenska cupen 2016/2017
 Svenska cupen för damer 2016/2017

Källor

Referenser

Externa länkar

 RSSSF - Sweden 2017

Fotboll i Sverige 2017
Fotbollssäsongen 2017
2017